Great Falls ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Great Falls (Maryland)
 Great Falls (Montana)
 Great Falls (South Carolina)
 Great Falls (Virginia)

in Kanada:
 Great Falls (Ontario)
 Great Falls Generating Station

Great Falls ist der Name folgender Wasserfälle in den Vereinigten Staaten:

 Great Falls (Missouri River) in Montana
 Great Falls (Passaic River) in New Jersey
 Great Falls of the Potomac River in Maryland und Virginia

sowie:
 Lake Great Falls, ein prähistorischer Eisstausee in den USA